3P kan syfta på:

 Bielas komet - var en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-44 - en rysk Progress farkost.